Это список всех существующих, находящихся в строительстве и запланированных станций Мадридского метрополитена (Испания).

Первая линия была открыта 17 октября 1919 года и состояла из 8 станций. В настоящее время метрополитен состоит из 13 подземных линий и трёх современных линии трамвая (который испанцы причисляют к лёгкому метро), 326 станций (289 — метрополитена и 37 — трамвая, из них 8 подземных).

Список станций 
В таблицах показаны:
 Станция: название станции на русском и испанском языках.
 Дата открытия: дата открытия станции.
 Пересадки: пересадки на другие станции.
 Координаты: географические координаты станции.
 Фото: фотография станции.

Линия 1

Линия 2

Линия 3

Линия 4

Линия 5

Линия 6

Линия 7

Линия 8

Примечания

Ссылки 

 
Мадридский метрополитен